Bertrange – comune francese della Mosella
Bertrange – comune lussemburghese del distretto di Lussemburgo